:

 Helper, localité de l'Utah aux États-Unis
  (1829-1909) critique américain de l'esclavage
  (né en 1959), homme politique australien
 , objet en programmation informatique
 Santa's Little Helper, personnage récurrent des Simpson

Voir aussi 
 RV Loyal Helper un ancien navire de service maritime de la Royal Fleet Auxiliary
 
 Mother's Little Helper, chanson des Rolling Stones